Термін Парана () може посилатися на:
 Парана (штат) — штат Бразилії
 Парана (річка) — річка в Бразилії, Аргентині та Парагваї
 Парана (місто) — місто в Аргентині
 1779 Парана — астероїд головного поясу.